Salza puede referirse a:

 Salza, una población y comuna francesa, en la región de Languedoc-Rosellón, departamento de Aude
 Salza di Pinerolo, un municipio italiano, situado en la región del Piamonte
 Salza Irpina, un municipios italiano, de la provincia de Avellino, en la región de Campania